Хелльригель — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Хелльригель, Герман (1831—1895) — германский агрохимик и физолог растений
 Хелльригель, Ханс-Йюрген (1917—1944) — немецкий офицер-подводник.